O clado Sauria era tradicionalmente uma subordem de lagartos (e também crocodilianos, antes de 1800). Foi redefinido como o grupo que contém o mais recente ancestral comum dos arcossauros e lepidossauros e todos os seus descendentes;   como tal, era comum dizer designa-lo como um grupo coroa de diápsidos. No entanto, estudos genômicos recentes e estudos abrangentes do registro fóssil sugerem que as tartarugas estão intimamente relacionadas aos arcossauros, não aos pararepteis como se pensava anteriormente. Sauria pode ser visto, então, como um grupo coroado de todos os répteis modernos (incluindo aves) dentro do grupo total maior Sauropsida, que também contém vários grupos de répteis basais.

Sistemática

Sinapomorfias 
As sinapomorfias ou caracteres que unem o clado Sauria também ajudam a distingui-los dos sáurios basais em Diapsida ou répteis basais no clado Sauropsida nas seguintes categorias, com base nas seguintes regiões do corpo:

 Região Cefálica
 Origem dorsal da musculatura temporal 
 Perda da região caniniforme na fileira dentária superior 
 Narinas externas próximas à linha média 
 Pós-parietal ausente
 Osso escamosal restrito principalmente ao topo do crânio
 O flange occipital do escamosal é pouco exposto
 Processo anterior do escamosal estreito
 Osso quadrado exposto lateralmente 
 Processo do estribo não-ossificado dorsalmente
 Estribo delgado
 Região do Tronco
 Costelas sacrais orientadas lateralmente
 Fusão ontogenética das costelas caudais
 Costelas do tronco, principalmente de cabeça simples
 Região Peitoral
 Cleitro ausente
 Região Pélvica
 Osso ílio modificado
 Região Límbica
 Perda de ossos tubulares
 Forame entepicondilar ausente
 Rádio tão longo quanto a ulna
 Carpo e tarso proximais pequenos
 Quinto tarso distal ausente
 Metatarso curtos e grossos em forma de gancho
 Forame da mão ausente

No entanto, alguns desses caracteres podem ser perdidos ou modificados em várias linhagens, principalmente entre aves e tartarugas.

Filogenia 
O cladograma mostrado abaixo segue o resultado mais provável encontrado por uma análise das relações das tartarugas usando evidências fósseis e genéticas por M.S. Lee, em 2013. Este estudo descobriu que o Eunotossauro, geralmente considerado um parente da tartaruga, é apenas muito distante das tartarugas do clado Parareptilia.

O cladograma abaixo segue o resultado mais provável encontrado por outra análise das relações das tartarugas, esta usando apenas evidências fósseis, publicada por Rainer Schoch e Hans-Dieter Sues em 2015. Este estudo descobriu que o Eunotossauro é uma verdadeira tartaruga-tronco inicial, embora outro versões da análise encontraram suporte fraco para ele como um pararéptil.

Zoologia
Taxonomia animal
Herpetologia